

Persone
 Domenico Agusta – imprenditore italiano, figlio di Giovanni
 Giovanni Agusta – pioniere dell'aviazione italiano, fondatore dell'Agusta
 Vincenzo Agusta – imprenditore e dirigente italiano, figlio di Giovanni

Aziende
 Agusta – azienda aeronautica italiana specializzata in elicotteri e convertiplani
AgustaWestland - denominazione assunta da Agusta dal 2000 al 2015
 MV Agusta – azienda italiana produttrice di motociclette da competizione